Otto e mezzo – film del 1963 diretto da Federico Fellini
 Otto e mezzo – programma televisivo italiano in onda su LA7 dal 2002